Dédalo puede referirse a:

 En la mitología griega, Dédalo era el padre de Ícaro.
 Dédalo (Portaaeronaves) de la Armada Española.
 Dédalo (Portahidroaviones) de la Armada Española.
 Dédalo (Stargate), un crucero de batalla que aparece en las series de televisión Stargate SG-1 y Stargate Atlantis.
 Daedalus (aeroplano) es un Avión diseñado por el MIT movido por propulsión humana.
 Daedalus (crucero).
 Proyecto Daedalus, un proyecto de nave interestelar.
 Dédalo como sinónimo de laberinto.